Il Barbacarlo è un vino rosso prodotto esclusivamente sulle colline nei pressi di Broni, nell'Oltrepò Pavese, da Lino Maga e suo figlio. L'esclusività della produzione è data dal fatto che viene prodotto solamente dall'azienda agricola del commendator Maga, nella misura di circa 10 000 bottiglie l'anno e dal fatto che il marchio Barbacarlo è stato registrato.

Descrizione 
Il vino è composto al 50% da Croatina, al 30% da Uva rara e al 20% da Ughetta.

Ha conquistato numerosi premi e riconoscimenti da parte della critica enologica italiana, dalla guida del Gambero Rosso a quella dell'Espresso. È noto per essere stato il vino preferito dello scrittore e giornalista pavese Gianni Brera, che lo citò in numerosi suoi articoli.

Vini della Lombardia
Oltrepò Pavese